Miroslav Petrović (boks)
Miroslav Petrović (novinar)
Miroslav Petrović (kulturni djelatnik)